По́длые лю́ди — устаревший термин, применявшийся в прошлом по отношению к низшим слоям населения, также применяющийся в качестве историографического синонима для данного понятия до сих пор:
 Подлые люди (Россия) — термин, применявшийся в XVIII−начале XIX в. в России по отношению к низшим слоям населения, в частности, «обретающимся в наймах и чёрных работах».
 Подлые люди (Япония) — группа населения в древнем японском  VIII—X веков периодов Нара и Хэйан.